Веденское () — село на Украине, находится в Новоазовском районе Донецкой области. Находится под контролем самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

География

Соседние населённые пункты по странам света 
С: Красноармейское

СЗ: Куликово

СВ: Казацкое

З: Заиченко

В: Роза

ЮЗ: Весёлое

ЮВ: Качкарское, Патриотичное

Ю: Митьково-Качкари

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 22 человека.

Общие сведения 
Код КОАТУУ — 1423681102. Почтовый индекс — 87661. Телефонный код — 6296.

Адрес местного совета 
87660, Донецкая область, Новоазовский район, с. Безыменное, ул. Советская, 45

Примечания

Ссылки 
 Веденское на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Новоазовского района